Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2002 года в классической программе — спортивное мероприятие, проходившее в городах Ишимбае и Уфе (Республика Башкортостан) с 14 по 26 июня. Одновременно проходил мужской чемпионат.

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А.Н. (Тверь).

Контроль времени: 2 часа на 50 ходов и 1 час до конца партии.

Впервые две шашистки награждены золотыми медалями. Это Тамара Тансыккужина и Гузель Георгиева. Бронза у Елены Мильшиной.

Ссылки 
http://www.draughts.ru/russian/ufa2002_r.htm

Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2002 год в шашках
июнь 2002 года
2002 год в Башкортостане